Э́ллен Вогт (; ) — финская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (2008—2009, 2009—2010), серебро (2007—2008, 2010—2011, 2012—2013), бронза (2004—2005, 2006—2007, 2011—2012, 2017—2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1996 году.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу